Somaini ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Somaini (* 1991), Schweizer Snowboarderin